El término Melgar puede hacer referencia a:

 Francisco Martín Melgar,  político español
 Mariano Melgar, poeta y patriota peruano.
 Foot Ball Club Melgar, club de fútbol del Perú.
 Sportivo Melgar, club de fútbol del Perú
 Estadio Mariano Melgar, estadio de fútbol del Perú.
 Agustín Melgar, uno de los «niños héroes» mexicanos.
 Luis-Tomás Melgar Gil, periodista, escritor y realizador de TV.
 Erick Melgar, futbolista boliviano.

Divisiones administrativas 
 Melgar (Tolima), municipio colombiano en el departamento de Tolima.
 Melgar (Dinagat), barrio del municipio filipino de Basilisa el las Islas de Dinagat, adyacentes a Mindanao.
 Provincia de Melgar, provincia del Perú.
 Distrito de Mariano Melgar, distrito del Perú.

en España 
 Melgar de Fernamental, municipio de la provincia de Burgos.
 Melgar de Yuso, municipio de la provincia de Palencia.
 Melgar de Abajo, municipio de la provincia de Valladolid.
 Melgar de Arriba, municipio de la provincia de Valladolid.
 Melgar de Tera, municipio de la provincia de Zamora.